Боевой конь — см. лошади на войне.
 «Боевой конь» (нем. Unternehmen Haudegen) — немецкая операция во время Второй мировой войны по установке метеорологических станций на Шпицбергене.
 «Боевой конь» (англ. War Horse) — роман Майкла Морпурго 1982 года.
 «Боевой конь» (англ. War Horse) — военная драма режиссёра Стивена Спилберга 2012 года по одноимённому роману Майкла Морпурго.